Paul Thomas pode se referir a:

 Paul Thomas (baixista) (1980-), baixista estado-unidense
 Paul Thomas (patinador), patinador artístico britânico

Desambiguação